Габес — місто на півдні Тунісу.

Габес (вілаєт) — вілаєт Тунісу.

Габес (затока) — затока у Середземному морі біля північного берега Африки